

Fumetti 
 Zona di Guerra (Warzone) – personaggi Marvel Comics

Musica 
 Warzone – gruppo musicale statunitense
 Warzone – album dei Warzone del 1990
 Warzone – album dei Jungle Rot del 2006
 Warzone – singolo dei The Wanted del 2011
 Warzone – singolo degli Of Mice & Men del 2017
 Warzone – album di Yoko Ono del 2018

Videogiochi 
 Warzone – videogioco del 1986
 The Seed: Warzone – videogioco del 2001
 Call of Duty: Warzone – videogioco del 2020